Stanisław Cikowski (zm. 1576) – kasztelan biecki, podkomorzy krakowski
 Stanisław Cikowski (zm. 1617) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego, podkomorzy krakowski, administrator ceł koronnych
 Stanisław Kazimierz Cikowski (1899-1959) – polski piłkarz